Mehmet és la forma moderna turca correcte del nom Muhàmmad (en turc antic Mehemmed o Mehmed) d'acord amb els principis fonètics generals de la llengua (J. Deny, Principes de grammaire turque, París 1955). La utilització de Muhammad per noms otomans seria per tant inadequada i s'hauria d'adoptar la de Mehemmed o Mehmed. No obstant el personatges més coneguts són grafiats en la forma moderna de Mehmet. Entre aquestos cal destacar:

Sultans:
 Mehmet I
 Mehmet II
 Mehmet III
 Mehmet IV
 Mehmet V
 Mehmet VI
Altres:
 Mehmet Talat Paşa, líder dels Joves Turcs
 Mehmet Emin Alí Paixà, gran visir (amb el nom catalanitzat)